Banderese – nel periodo feudale, cavaliere nobile con una rendita tale da poter mantenere almeno una trentina di soldati armati che combattevano sotto la sua bandiera.
 Banderese – nei comuni medioevali, soprattutto a Roma, capo di un rione e depositario della bandiera
 Banderese – comandante della milizia della repubblica romana fine XIV secolo.